Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женских юниорских команд 2019 года — 12-й турнир юниорского чемпионата мира среди женщин под эгидой ИИХФ, который проходил с 6 по 13 января 2019 года в городе Обихиро, Япония. Места проведения турнира определены на ежегодном конгрессе ИИХФ, который состоялся в мае 2018 г. во время чемпионата мира.

Арены

Участвующие команды 
В чемпионате приняли участие 8 национальных команд — пять из Европы, две из Северной Америки и одна из Азии. Сборная Японии пришла из первого дивизиона, остальные — с прошлого турнира ТОП-дивизиона.

Европа
 *
 *
 *
 *
 *
Северная Америка
 *
 *
Азия
 ^×

 <div id="1">* = 7 команд автоматически квалифицировались в высший дивизион по итогам чемпионата мира 2018 года
 ^ = Команда перешла в высший дивизион по итогам первого дивизиона чемпионата мира 2018 года
 <div id="3">× = Квалифицировались как хозяева чемпионата

Судьи

Предварительный раунд

Группа A 

Время местное (UTC+9).
{{Hockeybox2
|bg    = #eeeeee
|date  = 6 января 2019
|time  = 13:00
|team1 = 
|team2 = |score = 1 : 2
|periods = (0:1, 1:1, 0:0)
|goalie1 =
|goalie2 =
|progression =
|goals1 =
|goals2 =
|stadium =  
|attendance =  
|official =  
|official2 =  
|reference =  
|penalties1 =  
|penalties2 =  
|shots1 =  
|shots2 =  
}}

 Полуфинал 

Время местное (UTC+9).

 Матч за 3-е место 

Время местное (UTC+9).

 Рейтинг и статистика 

 Итоговое положение команд 

 Лучшие бомбардиры 

 Лучшие вратари 

 Индивидуальные награды Лучшие игроки:'''
 Вратарь:
 Защитник:
 Нападающий:

Примечания

Ссылки 
 
 

Хоккей
ЖЮ
2019
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Японии
Хоккей
Чемпионаты мира в Японии